Rimeize, commune française de la Lozère,
 la Rimeize est une rivière française du département de la Lozère.